Johnston County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Johnston County (North Carolina)
 Johnston County (Oklahoma)